Рутовые:

 Рутовые — семейство двудольных раздельнолепестных растений порядка Сапиндоцветные.
 Рутовые — подсемейство двудольных растений, входит в семейство Рутовые.